Cerova je lahko:
 Cerova, Arilje (Srbija)
 Cerova, Gornji Milanovac (Srbija)
 Cerova, Krupanj (Srbija)
 Cerova, Kruševac (Srbija)
 Cerova, Pirot (Srbija)